Николай Минчев:
* Минчев, Николай Ильич (род. 1972) — молдавский футболист и футбольный тренер.
 Минчев, Николай (род. 1975) — болгарский футболист.